J19 peut faire référence à :
 Coupole octogonale allongée (J19), une figure géométrique ;
 HMS Rothesay (J19) un dragueur de mine de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres